Günter Sonnenberg ist der Name folgender Personen:
* Günter Sonnenberg (Schauspieler) (1925–1992), deutscher Schauspieler
 Günter Sonnenberg (RAF-Mitglied) (* 1954), deutscher Terrorist, Mitglied der Rote Armee Fraktion